Баранка дел Лимон има више значења:

 Баранка дел Лимон (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Баранка дел Лимон (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику